Paweł Łukasz Brożek (Kielce, 21 de abril de 1983) é um futebolista profissional polaco, atacante, muito ligado ao Wisła Kraków.

Carreira 
Começou no Wisła Kraków.

Ligações externas 
 Perfil em 90minut.pl
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Polônia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Eurocopa de 2012
Futebolistas do Wisła Kraków
Futebolistas do ŁKS Łódź
Futebolistas do Trabzonspor
Futebolistas do Celtic Football Club
Futebolistas do Real Club Recreativo de Huelva